Blue Punch () — третий мини-альбом южнокорейской гёрл-группы Rocket Punch. Альбом был выпущен в цифровом и физическом виде 4 августа 2020 года компанией Woollim Entertainment. Альбом содержит шесть треков с ведущим синглом «Juicy».

Продвижение 
Rocket Punch начали продвижение ведущего сингла 16 сентября на M Countdown.

Список треков

Чарты

Еженедельный

Ежемесячный чарт

Примечания 

Мини-альбомы на корейском языке